Иси́дор (от  — «дар Изиды») и Исидо́р — мужское имя греческого происхождения. Русский вариант — . В русском и греческом языках ударение падает на второй слог; при передаче имён людей с западноевропейских языков (Исидор Севильский и др.) — на последний слог.

Носители имени 
 Исидор (вторая половина II века) — гностик II век.
  (ок. 139 — ?) — египетский жрец во время римского правления в Египте, предводитель восстания букол.
 Исидор (? — 1619) — архиерей Русской церкви, митрополит Новгородский и всего Поморья, игумен Соловецкого монастыря.

 Исидор Александрийский (между 445 и 450 — между 517 и 526) — философ-неоплатоник, представитель Афинской школы неоплатонизма.
 Исидор Киевский (1380/1390? — 27 апреля 1463) — латинский патриарх Константинополя, последний митрополит Киевский и всея Руси перед созданием Московской митрополии, не признавшей Флорентийскую унию.
 Исидо́р Мадридский (ок. 1070 — 15 мая 1130) — католический святой, покровитель Мадрида и фермеров.
 Исидор Милетский (442—537) — византийский архитектор и математик.
 Исидо́р Паценский (ок. 711 — ок. 754) — епископ города Пакс Юлия в Лузитании, португальский историк.
 Исидор Пелусиотский (? — ок. 449) — преподобный, богослов, ученик Иоанна Златоуста.
 Исидор Ростовский (ум. 14 мая 1474) — святой Русской церкви, блаженный, юродивый и чудотворец.
 Исидо́р Севильский (между 560—570 — 4 апреля 636) — архиепископ Гиспалиса (600/601—636), последний из латинских отцов церкви, учёный и церковный писатель.
 Исидор Харакский (I век до н. э. — I век н. э.) — греко-римский географ из Парфии.
 Исидор Хиосский (? — 251) — раннехристианский мученик.
 Исидор Юрьевский (ум. 1472) — священник Никольской церкви Юрьева, по легенде XVI века, убитый католиками за отказ принять католичество.

 Исидор I Вухирас (ум. ок. февраль 1350 или марта 1350) — патриарх Константинопольский (17 мая 1347 — 2 декабря 1349).
 Исидор II Ксанфопул (ум. 31 марта 1462) — патриарх Константинопольский (май 1456 — 31 марта 1462).

 Исидор (Борисов) (ум. 1890) — архимандрит Донского монастыря Русской православной церкви.
 Исидор (Богоявленский) (1879—1949) — епископ Таллинский и Эстонский Русской православной церкви.
 Исидор (Кириченко) (1941—2020) — митрополит Екатеринодарский и Кубанский Русской православной церкви.
 Исидор (Минаев) (род. 1961) — архимандрит Русской православной церкви.
 Исидор (Никольский) (1799—1892) — митрополит Киевский, затем Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский Российской церкви.
 Исидор (Тупикин) (род. 1974) — митрополит Смоленский и Рославльский Русской православной церкви.

Корабли 
 «Святой Великомученик Исидор» — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России, участник «вооруженного нейтралитета».
 «Исидор» — парусный 74-пушечный линейный корабль Балтийского, а затем Черноморского флота России, участник войны с Францией 1798—1800 годов и русско-турецкой войны 1806—1812 годов.

Другое 
 Исидо́р — древний крупный ударный кратер в области северного побережья Моря Нектара на видимой стороне Луны.

См. также 
 Исидора Тавеннийская
 

Страницы значений:Тёзки
Русские мужские имена